Carl Berners plass (Oslo), een plein in Oslo
Carl Berners plass (metrostation), een station van de metro van Oslo